Thalmann steht für:
 Thalmann (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Thalmann (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Thalmann (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thalmann (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Thalmann ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Thalmann (* 1948), Schweizer Diplomat
 Bruno Thalmann (1919–1975), deutscher Politiker (LDPD)
 Carmen Thalmann (* 1989), österreichische Skirennläuferin
 Clara Thalmann (1908–1987), Schweizer Anarchistin und Kämpferin im spanischen Bürgerkrieg
 Elisabeth Thalmann (1918–2000), Schweizer Malerin und Collagistin
 Emilio Lozoya Thalmann (* 1948), mexikanischer Volkswirtschaftler und PRI-Politiker
 Ernst Alfred Thalmann (1881–1938), Schweizer Jurist, Politiker, Kunstsammler und Fußballspieler
 Gaëlle Thalmann (* 1986), Schweizer Fußballspielerin
 Gérard Thalmann (1944–2012), Schweizer-französischer Maler, Zeichner, Lithograf und Szenograf 
 Hanny Thalmann (1912–2000), Schweizer Politikerin

 Helene Thalmann-Antenen (1906–1976), Schweizer Juristin, Publizistin und Frauenrechtlerin
 Jens Thalmann (* 1963), deutscher Motorradsportler und Six Days-Gewinner
 Joachim Thalmann (* 1953), deutscher Musiker, Musikwissenschaftler und Journalist
 Marianne Thalmann (1888–1975), österreichische Germanistin
 Markus Thalmann (* 1964), österreichischer Herzchirurg
 Martje Thalmann (* 1980), deutsche Türmerin
 Max Thalmann (1890–1944), deutscher Künstler
 Melchior Thalmann (1924–2013), Schweizer Turner
 Nadia Magnenat Thalmann, schweizerisch-kanadische Computergrafik-Wissenschaftlerin
 Paul Thalmann (1901–1980), Schweizer Autor, Redakteur und Widerstandskämpfer
 Paul Thalmann, Geburtsname von Paul Talman (1932–1987), Schweizer Künstler
 Richard Thalmann (1915–2002), Schweizer katholischer Theologe und Priester
 Rita Thalmann (1926–2013), französische Historikerin
 Roland Thalmann (* 1993), Schweizer Radrennfahrer
 Sandra Thalmann (* 1992), Schweizer Eishockeyspielerin
 Silvia Thalmann-Gut (* 1961), Schweizer Politikerin (CVP)
 Sophie Thalmann (* 1976), französisches Model, Miss France 1998

Siehe auch:
 Dahlmann
 Dalmann
 Talman
 Thälmann